A 2008-as motokrossz-világbajnokság az 52. motokrossz világbajnoki szezon. Április 6-án kezdődött és szeptember 14-én lett vége. Egy nagydíj két futamból áll, futamonként 25 pont szerezhető meg, így a maximálisan megszerezhető egy nagydíjon 50 pont.

Az MX1-es világbajnok az olasz David Philippaerts, az MX2-es pedig a dél-afrikai Tyla Rattray lett.

Versenynaptár

Versenyzők

MX1

Gyártó

MX2

Gyártó 

 A táblázatokban az első, és a második futamon elért pontszámok láthatóak. Bővebben: Motokrossz-pontozási rendszer

Lásd még 

 Motokrossz
 Motokrossz-versenyzők listája
 Motokrossz-világbajnok versenyzők listája

További információk 
 FIM hivatalos oldala

Motokrossz
Motokrossz-világbajnokságok